Salamon ist der Familienname folgender Personen:

 Amedeo Salamon, italienischer Schauspieler 
 Bartosz Salamon (* 1991), polnischer Fußballspieler
 Dietmar Arno Salamon (* 1953), deutscher Mathematikiker
 Ferenc Salamon (1825–1892), ungarischer Historiker 
 Ingrid Salamon (* 1958), österreichische Politikerin (SPÖ)
 József Salamon (1790–1871), ungarischer Theologe 
 Julian Salamon (* 1991), österreichischer Fußballspieler
 Paul Salamon (* 1930), ungarischer Schriftsteller
 Samo Šalamon (* 1978), slowenischer Jazzgitarrist
 Thomas Salamon (* 1989), österreichischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Salomon (Begriffsklärung)